Die Snookerweltmeisterschaft 1986 fand vom 19. April bis zum 5. Mai 1986 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Weltmeister wurde überraschend Joe Johnson, der zum ersten Mal in seiner Karriere bei einer Weltmeisterschaftsendrunde über Runde eins hinauskam. Im Finale besiegte er Steve Davis, den Weltmeister von 1983 und 1984, der auch im Vorjahr im Finale stand. Der Titelverteidiger Dennis Taylor schied hingegen schon in der ersten Runde aus.

Der spätere 7-malige Weltmeister Stephen Hendry gab 1986 sein Debüt und hielt bis 2012 auch den Rekord als jüngster Spieler bei einer Weltmeisterschaftsendrunde.

Preisgeld

Finalrunde

Finale 
Im Finale konnten beide Spieler die Partie lange offen gestalten. Am Ende des ersten Tages stand es 8:8, wobei Davis zwischenzeitlich schon 7:4 führte. Am zweiten Tag erwischte Johnson den besseren Start und gewann die ersten vier Frames. Davis kam zwar bis zum Ende der Session wieder auf 13:11 heran, doch in der vierten und letzten Session konnte Johnson das Match beim Stande von 14:12 mit vier gewonnenen Frames am Stück gewinnen.

Qualifikation 
Die Ergebnisse der letzten Qualifikationsrunde für die ungesetzten Spieler sind in folgender Übersicht aufgeführt:

|}

Century-Breaks 
Es wurden 20 Century Breaks von zehn verschiedenen Spielern erzielt. Damit wurde der vorherige Rekord von 18 Century Breaks aus dem Jahre 1986 überboten.

Das höchste Break in der Qualifikation war ein 141-Break von Stephen Hendry.

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre